Yolanda de Brienne (Acre, 1211; † Andria, 25 de abril de 1228), también conocida como Isabela II, fue reina de Jerusalén desde 1212 hasta 1228. Por matrimonio con el Emperador Federico II, también se convirtió en Emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y Reina de Sicilia y Alemania.

Reina niña 
Yolanda nació en Andria, Italia, hija única de María de Montferrato, reina de Jerusalén, y de Juan de Brienne. María era la hija de la reina Isabel de Jerusalén de su segundo marido Conrado I, y heredera, a la muerte de su madre, del reino de Jerusalén. María murió poco después de haberla dado a luz, posiblemente por fiebre puerperal. Debido a esto, Yolanda fue proclamada reina de Jerusalén cuando sólo tenía unos días de edad. Debido a que su padre Juan no tenía una pretensión directa al trono, él gobernó como regente hasta su matrimonio.

Matrimonio con Federico II 

Yolanda se casó con Federico II Hohenstaufen, emperador del Sacro Imperio, el 9 de noviembre de 1225, quien se había implicado en la Quinta Cruzada, enviando tropas desde Alemania, pero no consiguió acompañar al ejército directamente, a pesar de que lo incitaban a ello los papas Honorio III y más tarde Gregorio IX, pues necesitaba consolidar su posición en Alemania e Italia antes de embarcarse en una cruzada. Sin embargo, Federico de nuevo prometió ir a la cruzada después de su coronación como Sacro emperador Romano en 1220 por Honorio III.

Durante una reunión entre Juan de Brienne, el papa Honorio III y Federico II en la ciudad de Ferentino en 1223, el destino de Yolanda quedó decidido: Federico aceptó finalmente ir a la cruzada, pero solo como rey legítimo de Jerusalén, y esto sólo era posible si se casaba con la reina Yolanda; para entonces Federico era viudo. Este fue un plan del papa, quien esperaba que con este enlace comprometería firmemente al emperador en la quinta cruzada. El compromiso quedó confirmado, pero el emperador aún retrasó su partida hasta agosto de 1225, cuando él y Yolanda quedaron casados por poder en la ciudad de Acre. Días después, Yolanda fue coronada como Reina de Jerusalén.

La reina ahora coronada fue enviada a Italia y se casó en persona con Federico II en la catedral de Brindisi, el 9 de noviembre de 1225. En la ceremonia, se proclamó como rey Federico de Jerusalén. Inmediatamente Federico II procuró que su suegro, Juan de Brienne, hasta entonces regente, fuera desposeído del cargo y sus derechos transferidos a él. A pesar de su nuevo cargo como rey de Jerusalén, Federico II siguió tomándose su tiempo para ponerse en marcha, y en 1227, fue excomulgado por el papa Gregorio IX por no cumplir con honor su voto de cruzado.

Muerte
Después de la boda, Yolanda fue recluida por su esposo. Pasó su tiempo en el harén de Federico en Palermo. En noviembre de 1226 dio a luz a su primer hijo, una niña (a la que algunas fuentes llaman Margarita) que murió en agosto de 1227. 

Federico finalmente zarpó de Brindisi el 8 de septiembre de 1227 hacia Jerusalén pero enfermó en Otranto, donde Luis IV, landgrave de Turingia, había sido llevado a tierra. Federico pospuso el viaje mientras se recuperaba. Mientras tanto, Yolanda murió después de dar a luz a su segundo hijo, un niño, Conrado, en Andria, Bari, el 25 de abril de 1228. Está enterrada en la catedral de Andria. Federico finalmente embarcó para Jerusalén el 28 de junio.

Federico II reclamó el reino de Jerusalén a la muerte de su esposa. Aunque se coronó a sí mismo como rey de Jerusalén en la Iglesia del Santo Sepulcro el 18 de marzo de 1229, gobernó como regente en nombre de su hijo, estableciendo una tregua con los musulmanes en 1229 durante la Sexta Cruzada.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Consortes de Borgoña
Casa de Brienne
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XIII
Reinas titulares de Jerusalén
Reinas consortes de Sicilia del siglo XIII
Fallecidas por parto
Reyes de Jerusalén del siglo XIII
Familia de Federico II Hohenstaufen
Nacidos en Acre (Israel)
Fallecidos en Andría